Station Newport (Essex), een spoorwegstation van National Rail in Newport, Uttlesford in Engeland
 Station Newport (South Wales), een spoorwegstation van National Rail in Newport, Wales